Transkripcija lahko pomeni:
gensko prepisovanje v biologiji
transkripcija ali prečrkovanje - zapis črk določene pisave s črkami druge pisave
transkripcija glasbenega dela - notni zapis glasbe ali tudi prilagajanje notnega zapisa za drugo glasbilo